

Psychologie 

 Raison : faculté de l'homme.
 La raison prend un sens particulier pour le philosophe Hegel

Mathématiques 

 Raison : dans certaines suites, valeur permettant de passer d'un membre à un autre.

Littérature 

 Raison : nouvelle d'Isaac Asimov faisant partie du recueil Nous les robots.

Patronyme 

 Le famille von Raison, famille de noblesse germano-balte.
 André Raison (164?-1719), musicien baroque français.
 Charles Aimé Gabriel Raison (1826-1910), général français.
 David Raison (né en 1972), architecte naval et navigateur français.
 Friedrich Wilhelm von Raison (1726-1791), homme d’État et savant allemand.
 Henri Raison du Cleuziou (1833-1896), historien français.
 Milton Raison (1903-1982), scénariste américain.
 Michel Raison (né en 1949), homme politique français.
 Miranda Raison (née en 1980), actrice britannique.

Divers 
 Loïc Raison, marque de cidre.

Homonymie de patronyme